Djirou peut faire référence à :
 le , cours d'eau ivoirien ;
 les djirou, des « chevaux de danse » utilisés lors de cérémonies coutumières camerounaises.